Spojení písmen I a S může mít různé významy:

IS 
 IS – kód ISO 3166-2 pro Island
 informační systém
 Islámský stát –  islámská teroristická organizace
 IS (tank) – ruské těžké tanky z druhé světové války
 Istrebitěl sputnikov – sovětský program protisatelitních zbraní

is 
 islandština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.is 
 .is – internetová doména nejvyššího řádu pro Island

Externí odkazy